Pozdniakovo (Kursk), localitat de la província de Kursk, a Rússia
 Pozdniakovo (Vladímir), localitat de la província de Vladímir, a Rússia